Die Abkürzung GP2 steht für:

 die GP2-Serie, zweithöchste Klasse des Formelsports
 das Computerspiel Grand Prix 2, siehe Grand Prix (Spieleserie)

GP2